

Codici 
 kii – codice ISO 639-3 della lingua kitsai

Geografia del Giappone 
 Kii – antica provincia del Giappone
 Kii – penisola di Honshū
 Kii – canale che collega il mare interno di Seto all'Oceano Pacifico
 Kii – catena montuosa della penisola omonima
 Kii Ōshima – isola situata all'estremo sud della penisola omonima

Altro 
 Kii – personaggio del manga Monster Musume
 Classe Kii – classe di navi da battaglia giapponese